Тача́нка (иногда называемая Пе́сня о́ Тача́нке) — советская революционная песня позднего межвоенного периода, музыка написана Константином Листовым и слова написаны Михаилом Рудерманом в 1937 году. В ней описывается безымянное сражение во время Гражданской войны в России и тачанки (или «пулемётные тачанки»), использовавшиеся в то время Красной Армией. Песня претерпела несколько лирических изменений за эти годы и фигурирует в репертуаре Хора Красной Армии и .

Текст песни 

1 Упоминание Красной конницы в некоторых версиях заменено строкой «Приазовская тачанка».

2 Упоминание комсомола в некоторых версиях опущено и заменено строкой «Украинская тачанка».

Примечания

Ссылки 

Гражданская война в России
Песни 1937 года
Песни СССР
Революционные песни